Meanesi – abitanti di Meana Sardo
Meanesi – abitanti di Meana di Susa